Jonson ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Jonson (1572–1637), englischer Bühnenautor und Dichter
 Bengt H. Jonson (1925–2011), schwedischer Architekt

 Fredric Jonson (* 1987), schwedischer Fußballspieler
 Gail Jonson (* 1965), neuseeländische Schwimmerin
 George Jonson, US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 Gustav Jonson (1880–1942), russischer, estnischer und sowjetischer Militär
 Guy Jonson (1913–2009), englischer Pianist und Musikpädagoge
 Halvar Jonson (* 1941), kanadischer Lehrer und Politiker
 Johannes Jonson (1823–1895), schwedischer Politiker
 Jonas Jonson (* 1939), schwedischer Theologe und Psalmdichter
 Lars Jonson (* 1956), schwedischer Rockgitarrist
 Mathew Jonson (* ?), kanadischer Musikproduzent
 Mats Jonson (* 1947), schwedischer Physiker
 Mattias Jonson (* 1974), schwedischer Fußballspieler
 Nils Jonson (* 1925), schwedischer Badmintonspieler
 Per G. Jonson (1910–1975), norwegischer Skispringer und Kameramann
 Raymond Jonson (1891–1982), US-amerikanischer Maler
 Sven Jonson (1902–1981), schwedischer Maler

Siehe auch:

 Johnson, Jonsson